Boultbee est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alfred Boultbee (1828-1901), homme politique canadien en Ontario
Gardner Boultbee (1907-1980), skipper canadien

 (1818-1884), ecclésiastique anglais

Homonymie de patronyme